O Wexford Youths FC é um clube de futebol irlandês. Sua sede fica na cidade de Wexford.

Clubes de futebol da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 2007